El término segoviana puede hacer referencia a:
La Gimnástica Segoviana Club de Fútbol, un club de fútbol de la ciudad española de Segovia.
El adjetivo "segoviano/-a", que se da a lo que es natural o perteneciente a Segovia (España) o a Nueva Segovia (Nicaragua).